Верхняя Речка:
Верхняя Речка (приток Красивки) — река в Тамбовской области
Верхняя Речка (приток Малой Катайги) — река в Томской области
Верхняя Речка (верхний приток Ангары)
Верхняя Речка (нижний приток Ангары)